Název Lubná má více obcí:
 Lubná (okres Kroměříž) – obec v okrese Kroměříž
 Lubná (okres Rakovník) – obec v okrese Rakovník
 Lubná (okres Svitavy) – obec v okrese Svitavy

… a také potok:
 Lubná (přítok Berounky) – pravostranný přítok Berounky
 Lubná (přítok Nivničky) – levostranný přítok Nivničky